Rolf Zundel ist der Name folgender Personen:

* Rolf Zundel (Journalist) (1928–1989), deutscher Journalist
 Rolf Zundel (Forstwissenschaftler) (1929–2019), deutscher Forstwissenschaftler